

Personnalités 
 Ægidius (latin pour Gilles), général gallo-romain qui défendit le nord de la Gaule au . 
Gilles l'Ermite, saint chrétien né à Athènes et ayant vécu en Provence au .
Raymond de Saint-Gilles, croisé
Souleymane de Saint-Gilles, croisé

Noblesse 
Le nom Saint-Gilles est rattaché à plusieurs familles nobles.
 Une branche cadette de la maison de Toulouse porte le nom de Maison de Saint-Gilles avec le titre de comte de Saint-Gilles
 Famille de Saint-Gilles ou Saint-Gilles, seigneurs de Perronay, Bretagne
 Famille de Saint-Gili, marquis de Saint-Pantaléon, barons de Péchaurié, etc. Quercy, Agenais 
 Famille de Saint-Guily (olim Sent-Gili), seigneurs de Vignes, Béarn

Toponymie

Communes belges 
 Saint-Gilles, de la région bruxelloise
 Saint-Gilles-Waes, dans la province de Flandre-Orientale
 Saint-Gilles-lez-Termonde, dans la province de Flandre-Orientale
Autres lieux
 Saint-Gilles, quartier et colline de Liège
 Saint-Gilles, quartier de Bruges

Saint-Gilles, municipalité de paroisse canadienne du Québec dans Lotbinière
 Val-Saint-Gilles, municipalité canadienne du Québec dans Abitibi-Ouest

Communes françaises
 Saint-Gilles, dans le Gard
 Saint-Gilles, en Ille-et-Vilaine
 Saint-Gilles, dans l'Indre
 Saint-Gilles, dans la Manche
 Saint-Gilles, dans la Marne
 Saint-Gilles, en Saône-et-Loire
 Saint-Gilles-Croix-de-Vie, en Vendée
 Saint-Gilles-de-Crétot, dans la Seine-Maritime
 Saint-Gilles-de-la-Neuville, dans la Seine-Maritime
 Saint-Gilles-des-Marais, dans l'Orne
 Saint-Gilles-du-Mené, dans les Côtes-d'Armor
 Saint-Gilles-les-Bois, dans les Côtes-d'Armor
 Saint-Gilles-les-Forêts, dans la Haute-Vienne
 Saint-Gilles-Pligeaux, dans les Côtes-d'Armor
 Saint-Gilles-Vieux-Marché, dans les Côtes-d'Armor

Anciennes communes françaises
 Saint-Gilles, dans les Landes, aujourd'hui intégrée à Montgaillard
 Saint-Gilles, en Maine-et-Loire, aujourd'hui intégrée à Grugé-l'Hôpital

Autres lieux
 Saint-Gilles, village de la commune de Saint-Pierre d'Oléron.

 Saint-Gilles les Bains, station balnéaire de Saint-Paul, à La Réunion
 Saint-Gilles les Hauts, quartier de Saint-Paul, à La Réunion
 Saint-Gilles, lieu-dit d'Eure-et-Loir, arrondissement de Nogent-le-Rotrou
 Saint-Gilles, quartier d'Abbeville, dans la Somme.

Édifices religieux

Église Saint-Gilles de Liège

Cathédrale Saint-Gilles d'Édimbourg

Abbaye de Saint-Gilles
 Abbaye Saint-Gilles de Puypéroux
 Église Saint-Gilles de Caen
 Église Saint-Gilles à Arnage
 Église Saint-Gilles à Bessé-sur-Braye
Chapelle Saint-Gilles à Montoire : fresques
 Église Saint-Gilles de Fougy : personnages bibliques peints sur bois
 Église Saint-Gilles à Montreuil-sur-Barse
 Église Saint-Gilles à Levainville
 Église Saint-Gilles d'Abbeville

Prévôté de Saint-Gilles, à Verrès

Église Saint-Gilles de Prague

Autres 
Hospice Saint-Gilles, à Namur (Belgique) actuel Parlement wallon
Saint-Gilles, un remorqueur portuaire classé Monument historique

Voir aussi 
 , forme bretonne de Saint-Gilles.
 , forme italienne de Saint Gilles.
 , forme anglaise de Saint Gilles.
 , forme espagnole de Saint Gilles.

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France